Sulzfeld kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Sulzfeld, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region, 
 Sulzfeld, Bayern – kommun i Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, 
 Sulzfeld am Main – kommun i Landkreis Kitzingen, Bayer,

Se även
 Sülzfeld